Museu Picasso d'Antíbol
 Museu Picasso de Barcelona
 Museu Picasso de Màlaga
 Museu Picasso de París
 Museu Fran Daurel, Poble Espanyol de Barcelona

Vegeu també 
 Pels museus i espais dedicats a Pablo Picasso, vegeu Pablo Picasso#Museus